Введенский монастырь - монастырь, освящённый в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Россия
 Свято-Введенский Островной монастырь — во Владимирской области.
 Свято-Введенский Толгский монастырь — в Ярославской области.
 Свято-Введенский монастырь — в городе Иваново.
 Свято-Введенский монастырь — в городе Орле.
 Введенский монастырь — в городе Сольвычегодске.
 Свято-Введенский Макарьевский Жабынский монастырь — в Тульской области.
 Введенский Владычный монастырь — в городе Серпухове.
 Кизический Введенский монастырь — православный монастырь в городе Казани.
 Ягодинский Введенский монастырь — монастырь, существовавший в селе Ягодное Нижегородской губернии (ныне Перевозский район Нижегородской области).

Белоруссия 

 Введенский монастырь — в Гроденской области
Сербия
 Введенский Мильков монастырь — монастырь в Сербии.

США
 Введенский монастырь Святой Нины — монастырь Грузинской православной церкви в городе Union Bridge.

См. также

Примечания